Pinta steht für:
 Pinta (Galápagos), eine der Galapagosinseln
 Pinta (Krankheit), bakterielle Infektionskrankheit
 Pinta (Schiff), Segelschiff von Christoph Kolumbus
 Pinta (Yacht), Regattayacht von Wilhelm Gustav Illbruck
 Pinta (Software), freies Bildbearbeitungsprogramm
 Pinta (Taubenrasse), spanische Taubenrasse

Siehe auch:
 La Pinta